Nicolae Bălcescu ist der Name folgender Personen:

 Nicolae Bălcescu (1819–1852), rumänischer Historiker, Schriftsteller und Revolutionär

Nicolae Bălcescu heißen folgende geographische Objekte:

 Nicolae Bălcescu (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău, Rumänien
 Nicolae Bălcescu (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași, Rumänien
 Nicolae Bălcescu (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța, Rumänien
 Nicolae Bălcescu (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea, Rumänien
 Nicolae Bălcescu (Arad), Dorf im Kreis Arad, Rumänien
 Nicolae Bălcescu (Coțușca), Dorf im Kreis Botoșani, Rumänien
 Nicolae Bălcescu (Flămânzi), Dorf im Kreis Botoșani, Rumänien
 Nicolae Bălcescu (Brăila), Dorf im Kreis Brăila, Rumänien
 Nicolae Bălcescu (Alexandru Odobescu), Dorf im Kreis Călărași, Rumänien
 Nicolae Bălcescu (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți, Rumänien
 Nicolae Bălcescu (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman, Rumänien
 Nicolae Bălcescu (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea, Rumänien
 Elisabetin (Timișoara), frühere Bezeichnung für den III. Stadtbezirk von Timișoara

 Piața Nicolae Bălcescu, ein Platz in Timișoara